Појам Жлебец се може односити на:
 Жлебец Горички, насељено место у општини Марија Горица, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Жлебец Пушћански, насељено место у општини Пушћа, Загребачка жупанија, Република Хрватска